Словосочета́ние — это соединение двух или более самостоятельных слов, связанных по смыслу и грамматически, служащее для отдельного обозначения понятийной единицы (предмета, качества, действия и др.).

Словосочетание рассматривается как единица синтаксиса, которая выполняет коммуникативную функцию (входит в речь) только в составе предложения.

Общепризнанно, что к словосочетаниям относятся соединения знаменательных (имеющих самостоятельное смысловое значение) слов на основе подчинительной связи (связи главного и зависимого членов). Некоторые исследователи признают также широкое понимание словосочетания: сочинительные словосочетания — сочетания однородных членов предложения, а также предикативные словосочетания — подлежащее и сказуемое.

Типы связи слов в словосочетании 
Предикативная связь является связью между членами грамматической основы в предложении.

В подчинительном словосочетании одно слово главное, а другое — зависимое (к нему можно задать вопрос от главного слова). Существует три типа связи между словами в словосочетании:
 Согласование — вид связи, при котором зависимое слово согласуется с главным в роде, числе, падеже. Главное слово всегда существительное; зависимое может являться: прилагательным, причастием, местоимением или числительным.
 Примеры: красивая шляпка, об интересном рассказе, под тем же названием, восьмой класс.
 Управление — вид подчинительной связи, где зависимое слово находится в форме косвенного падежа.
 Примеры: ненависть к врагу, крутить головой, любовь к Родине.
 Примыкание — вид связи, при котором зависимость слова выражается лексически, порядком слов и интонацией, без применения служебных слов или морфологического изменения. Образуется наречиями, инфинитивами и деепричастиями, а также притяжательными местоимениями 3 лица, простой формой сравнительной степени прилагательного или наречия.
 Примеры: петь красиво, лежать спокойно, очень устал, шёл не спеша, мальчик постарше.
Другое, более редкое, определение связи «примыкание» — связь, которая используется в словосочетании, где главный компонент — неизменяемое слово или такая изолированная от других форм, как сравнительная степень, неопределённая форма глагола.

Классификация словосочетаний по главному слову 
По морфологическим свойствам главного слова словосочетания классифицируются следующим образом:
 Глагольные (с глаголом в роли главного слова) Примеры: составить план, стоять у доски, просить зайти, читать про себя.
 Именные
 Субстантивные (с существительным в роли главного слова)  Примеры: план сочинения, поездка по городу, третий класс, яйца в холодильнике
 Адъективные (с прилагательным в роли главного слова)  Примеры: достойный награды, готовый на подвиг, весьма старательный, готовый помочь.
 Количественные (с именем числительным в роли главного слова)  Примеры: два карандаша, второй из претендентов.
 Местоименные (с местоимением в роли главного слова)  Примеры: кто-то из учеников, нечто новое.
 Наречные (с наречием в роли главного слова) Примеры: крайне важно, вдали от дороги.

Классификация словосочетаний по вопросу 
 Определительные — словосочетания, которые обозначают предмет и его признак. Примеры: глубокая река, весёлое настроение, лесные цветы.
 Объектные — называют предметы, действия, признаки и т. д., но более точно, более конкретно, чем слова: читать — читать вслух, ручка — шариковая ручка, быстро — очень быстро.
 Обстоятельственные — указывают на действие и его признак. Примеры: хорошо выспаться, говорить тихо, высоко подпрыгнуть.

Классификация словосочетаний по составу (по структуре) 

 Простые словосочетания, как правило, состоят из двух знаменательных слов.
Примеры: новый дом, седоволосый человек.
 Сложные словосочетания образуются на основе простых словосочетаний.
Примеры: весёлые прогулки по вечерам, отдыхать летом на юге.

Академическая классификация словосочетаний по составу — более сложна. Помимо простых и сложных словосочетаний, выделяют также: комбинированные. Основным критерием этой классификации является способ связи слов в составе словосочетания. Комбинированными называют словосочетания, образованные разными видами связи, исходящими от разных стержневых слов. Например, в словосочетании «увлечённо читать интересную книгу» можно выделить следующие пары стержневых и зависимых слов: «увлечённо читать», «читать книгу», «интересную книгу».

Классификация словосочетаний по степени слитности компонентов 

По степени слитности компонентов выделяются словосочетания:
 синтаксически свободные
Пример: высокий дом.
 синтаксически (или фразеологически) несвободные, образующие неразложимое синтаксическое единство и выступающие в предложении в роли одного члена:
Примеры: три сестры, анютины глазки.

Не являются словосочетаниями 
В узком понимании, принятом в большинстве учебников и академической грамматике, к словосочетаниям не относятся такие сочетания, у которых связь не подчинительная, одно из слов не является знаменательным или связь возникает только в определённой позиции в предложении у определённой формы, например:
 Подлежащее и сказуемое (предикативная основа предложения), например, дождь идёт.
 Страдательная или безличная форма глагола с субъектом в творительном падеже. Например, предложено учёными
 Сочетание однородных членов предложения, например, быстрый и ловкий
 Формы будущего времени, повелительного наклонения, степени сравнения, например, буду работать, более крупный
 Сочетание слова и относящегося к нему обособленного члена предложения, например, иду, ускоряясь
 Сочетание служебного и знаменательного слова, например, существительное с предлогом: перед сном
 Сочетания глаголов в одной и той же форме
 фразеологизмы, например, ни рыба ни мясо

Синтаксическая характеристика словосочетания

Последовательность синтаксической характеристики словосочетания: 

 вычленить словосочетание из предложения;
 указать главный член словосочетания и определить тип по отнесённости главного члена к части речи;
 определить тип по структуре;
 указать вид подчинительной связи и
 синтаксические отношения между компонентами.

Образец синтаксической характеристики словосочетания: 
Жёлтый огонь керосиновой лампы освещал деревянный стол, изрезанный ножом (К. Паустовский).

 Жёлтый огонь керосиновой лампы: 1) (жёлтый) огонь (керосиновой) лампы; 2) именное; главный член — имя существительное огонь; 3) сложное (состоит из двух простых, так как распространены оба члена): жёлтый огонь и керосиновой лампы; 4) вид подчинительной связи — беспредложное управление: огонь (какой?) лампы; 5) синтаксические отношения — определительные.
 Освещал деревянный стол:1) освещал (деревянный) стол;2) глагольное; главный член — глагол освещал;3) сложное: распространён зависимый компонент;4) вид подчинительной связи — управление: освещал (что?) стол;5) синтаксические отношения — объектные.
 Стол, изрезанный ножом: 1) стол (какой?) изрезанный ножом; 2) именное; главный член — имя существительное стол;3) сложное: распространён зависимый член изрезанный ножом;4) вид подчинительной связи — согласование; 5) синтаксические отношения — определительные.
 Изрезанный ножом: 1) изрезанный (чем?) ножом;2) глагольное: главное слово — причастие от глагола изрезать;3) простое;4) вид подчинительной связи — беспредложное управление;5) синтаксические отношения объектные (зависимый творительный падеж со значением ‘орудие действия’).

См. также 
 Грамматика составляющих
 Синтагма (лингвистика)
 Фигуры речи
 Фразеологизм

Примечания

Литература 

 
 
 
 Словосочетания топонимических прилагательных с нарицательными существительными: Дубовой Н. А. На холме Лысый сфотографировался, или Замечание о топонимах-прилагательных в русской речи // Донской временник. Год 2016-й. Вып. 24 / Дон. гос. публ. б-ка. — Ростов-на-Дону, 2015.
 Розенталь Д. Э. и др. Словарь лингвистических терминов.
 

Синтаксис